Keith Andrews (coureur), een Amerikaans Formule 1-coureur
Keith Andrews (voetballer), een Iers professioneel voetballer